Le terme « Vit » peut faire référence à :

Biologie 

 le vit, synonyme vieilli du pénis ;
 le , type de protéine ;
 le Gibbon de Cao-Vit (), espèce de mammifères ;
 le , race de chien suédoise.

Entreprise 

 , entreprise vénézuélienne ;
 , entreprise polonaise ;
 l'aéroport de Vitoria-Gasteiz (VIT), aéroport espagnol.

Patronyme 

 , prénom masculin et nom de famille tchèque ;
  ;
  (né en 1978), chanteur italien ;
  (1916-2005), homme politique allemand ;
 Lucila Vit (née en 1985), actrice, mannequin et présentatrice de télévision argento-chilienne.

Toponyme

Hydronyme 

 le Vit, rivière bulgare ;
  ;
 le , rivière bulgare ;
 le , rivière bulgare ;
 le , lac canadien.

Oronyme 

 le , montagne laotienne ;
 le , montagne kirghize ;
 le , glacier antarctique.

Autres 

 , village bulgare ;
 , village bulgare ;
 Saint-Vit, commune française ;
 le canton de Saint-Vit, canton français ;
 la gare de Saint-Vit, gare française ;
 , ancienne commune allemande ;
 l'église Saint-Vit de Puycalvel, église française.

Monde artistique 

  ;
  ;
 Et l'âne vit l'ange, livre australien de 1989.

Cinéma 

 On vit d'amour, film italien de 1983 ;
 Dracula vit toujours à Londres, film britannique de 1973.

Musique

Album 

 , album norvégien de 2003 ;
 , album norvégien de 1996 ;
 , album danois de 1998.

Chanson 

 , chanson suédoise de 2010 ;
 , chanson suédoise ;
 On ne vit pas sans se dire adieu, chanson française de 1975 ;
 On n'oublie jamais rien, on vit avec, chanson française de 2003.

Groupe 

 , groupe de musique suédois ;
 , groupe de musique suédois ;
 , groupe de musique suédois.

Télévision 

 les , signaux utilisés en télévision ;
 On ne vit qu'une fois, série télévisée américaine de 1968 à 2013 ;
 Yolo, on ne vit qu'une fois, émission de télévision française de 2013.

Monde scolaire 

  ;
 le , établissement scolaire américain ;
 le  (VIT), établissement scolaire indien ;
 le  (VIT), autorité statutaire australienne ;
 le  (VIT), établissement scolaire indien ;
 le  (VIT), établissement scolaire indien ;
 le  (VIT Kamshet), établissement scolaire indien.

Technologie 

 le vit-de-mulet, ferrure articulée d'un voilier ;
 le , type de verre ;
 le , modèle d'avion soviétique ;
 le , modèle d'avion soviétique ;
 un  (ViT), type de transformeur ;
 un  (VITC), type de timecode.

Autres 

  (1932-2010), hydrologue canadien ;
 le , campagne de prévention suédoise ;
 le , fromage bulgare ;
 Veit (ou Vit) Stoss ( 1448-1533), sculpteur allemand ;
 l'équipe Vitalicio Seguros-Grupo Generali (VIT), équipe cycliste espagnol.

Voir aussi